Новочерка́сск — многозначный термин.

Населённые пункты в России 
 Новочеркасск — город в Ростовской области.
 Новочеркасск — село в Саракташском районе Оренбургской области.

Корабль 
 Новочеркасск — большой десантный корабль проекта 775.

См. также 
 Новые Черкассы